Le saros 136 est une série d'éclipses solaires à la géométrie similaire dont la récurrence est régie par un saros, une période d'environ 18 ans et 11 jours. La série 136, contenant 71 éclipses, débute en 1360 et se termine en 2622.

Statistiques 
Chacune des éclipses de la série 136 a lieu tous les  (18 ans, 11 jours et 8 heures). La série débute avec un éclipse solaire partielle le . La première éclipse annulaire a lieu le . Les éclipses sont hybrides du  au  et les éclipses totales se produisent du  au . La série s'achève avec le , une éclipse partielle le .

La plus longue éclipse du cycle, le , dure 7 min 8 s.

Éclipses 
Le tableau suivant résume les principales caractéristiques de la série.

Galerie

Annexes

Références

Liens internes 
 Éclipse solaire
 Saros

Liens externes 

  Saros cycle 136 - Information and visualization

Éclipse solaire